Mählersbeck ist der Name

 des Oberlaufs des Wupperzuflusses Schwarzbach, siehe Schwarzbach (Wupper)
 eines Weilers an die Mählersbeck im Wuppertaler Ortsteil Nächstebreck, siehe Mählersbeck (Wuppertal)